Miejscowości w Polsce:
 Chojeczno-Cesarze
 Chojeczno-Sybilaki